Plaats in Indonesië
 Prigi (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Prigi (Kedungjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Prigi (Padamara), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Prigi (Pejagoan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Prigi (Sigaluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Prigi (Todanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Prigi (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java